Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/straitstimes19800528-1.1.26

1980 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1980
Weltmeisterschaft